Paulo Manuel Banha Torres (Évora, 25 de novembro de 1971) é um ex-futebolista português e actualmente é treinador de futebol.

Paulo Torres notabilizou-se nas camadas jovens do futebol português e foi campeão do mundo de sub-20. Criado no Sport Lisboa e Évora, mas eclipsou-se no Sporting e passou por Campomaiorense, Torreense e Penafiel, para além do Salamanca da 2ª divisão espanhola. Como treinador, está no Torreense, depois de já ter treinado equipas como o Fátima, o Peniche e o União Desportiva de Rio Maior.

Ligações externas
ForaDeJogo.NET
ZeroZero.PT
 www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?channelid

Naturais de Évora
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Treinadores de futebol de Portugal
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol